Манга́н (Манґан) — хімічний елемент, також відомий як марганець.

 Манган (мінерали)  — частина назви або префікс назви мінералів, що містять манган.

 Манґан — місто в Індії, адміністративний центр округу Північний Сіккім (штату Сіккім).